Ива́н Ива́нович Ша́пошников:
 Шапошников, Иван Иванович (1833—1898) — русский архитектор.
 Шапошников, Иван Иванович (1892—?) — советский военно-морской деятель, инженер-капитан 1-го ранга (1940).